

Arts et culture 
 Elán, groupe de musique slovaque, fondé en 1969 ;
 L'Élan, série de bande dessinée créée par Frank (1981-87) ;
 Elán DeFan, dite Elán, chanteuse mexicaine née en 1983 ;
 L'Élan, vol. 2, album de Charles Aznavour (1989) ;
 Elan, album de Mari Hamada (2005) ;
 Élan (2015), chanson de Nightwish.

Clubs sportifs 
 L’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez, club de basket-ball français de Pau ;
 L’Élan béarnais Orthez (football) ;
 L’Élan sportif chalonnais, club de basket-ball français de Chalon-sur-Saône.

Nature 
 L'élan ou orignal (genre Alces) est le plus grand des cervidés.

Navires 
 L’Élan est un navire de guerre, premier de la classe Élan ;
 L’Élan est le nom d'un navire de services français.

Politique 
 Loi ÉLAN, acronyme pour la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi française de 2018.

Sciences 
 ELAN, logiciel d'annotation de fichier multimédia du projet Language Archiving Technology.

Sociétés 
 Elan, éditeur français de bande dessinée (1948-1951) ;
 Elan, entreprise slovène spécialisée dans l'équipement sportif, fondée en 1945 ;
 Élan Corporation, société pharmaceutique irlandaise fondée par Don Panoz ;
 Elan Computing, ancien fabricant d'ordinateurs britannique des années 1980 ;
 Élan Motorsport Technologies, branche sportive du constructeur automobile Panoz (1987-) ;
 Élan School, un ancien établissement scolaire américain dans le Maine ;
 Elan, réseau de stations-service du groupe Total ;
 Élans, un quotidien sportif français qui fusionna avec L'Équipe en 1946 ;
 L'ÉLAN, ancienne entreprise en gros (chaîne de magasins) belge dont le siège social se trouvait à Châtelineau dans la commune de Châtelet en près de Charleroi en Belgique.

Toponyme 
 Élan, commune française des Ardennes.

Voir aussi 
 Éland.

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux